Rio Faxinal pode se referir a:
 Rio Faxinal (Paraná)
 Rio Faxinal (Rio Grande do Sul)
 Rio Faxinal (São Paulo)

Ver também 
 Arroio Faxinal
 Sistema faxinal

Desambiguação